Conquensi – abitanti di Cuenca
Conquensi – abitanti di Provincia di Cuenca